Știința Creștină ("Christian Science") este o credință care aparține familiei metafizice a mișcărilor religioase noi, întemeiată în anul 1879 de Mary Baker Eddy, urmând ca în anul 1894 să fie construit în Boston, Massachusetts  edificiul principal al religiei. Aceasta a devenit în anul 1936 religia cu creșterea cea mai rapidă din Statele Unite ale Americii, având atunci aproape 270.000 de membri, număr care apoi a suferit un declin. 

În cartea sa, "Science and Health With Key to The Scriptures" ("Știință și sănătate, cu cheia către scripturi") fondatoarea explică conceptul de boală ca fiind o iluzie ce poate fi corectată prin puterea vindecătoare a credinței. Eddy a încercat prin Christian Science întoarcerea la creștinismul timpuriu, al cărui element vindecător considera că s-a pierdut. Ceea ce diferențiază mișcarea de alte ramuri ale creștinismului este credință idealistă că realitatea e o iluzie, presupunând și faptul că bolnavii nu ar trebui tratați neapărat medicamentos, ci printr-o formă de rugăciune ce corectează iluzia responsabilă pentru starea precară de sănătate.

Religia este cunoscută și pentru ziarul "The Christian Science Monitor", care a câștigat 7 premii Pulitzer între anii 1950 și 2002.

Referințe

Legături externe 
Site oficial

Creștinism